Por Olimpíadas de Atenas você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1896, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Jogos Olímpicos de Verão de 1906, não considerados pelo COI.
Jogos Olímpicos de Verão de 2004, os Jogos da XXVIII Olimpíada.

Desambiguação